FIM Long Track Youth Gold Trophy – międzynarodowe rozgrywki miniżużlowe dla zawodników do 16. roku życia w kategorii pojemnościowej 250 ccm. Rozgrywane są od 2010 roku.

Medaliści

Bibliografia 
 Long Track Youth